Аманмурад Реджепмурадович Халлыев (туркм. Amanmyrat Hallyýew) — туркменский государственный деятель, судья.

Дата и место рождения 
Родился в 1973 году в селе Келеджар Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1995 году окончил Туркменский государственный университет. По специальности — юрист.

Карьера 
1991—1992 — рабочий дайханского объединения «Шоргала» Геоктепинского этрапа.

1997—1999 — делопроизводитель, старший прокурор отдела надзора за законностью судебных постановлений Ахалской велаятской прокуратуры.

1999—2001 — следователь прокуратуры Рухабатского этрапа Ахалского велаята, временно исполняющий обязанности прокурора Рухабатского этрапа.

2001—2002 — прокурор управления по надзору за расследованием преступлений Ахалской велаятской прокуратуры.

2002—2004 — сотрудник Генеральной прокуратуры Туркменистана.

24.12.2004 — 21.07.2006 — прокурор этрапа Берекет Балканского велаята.

21.07.2006 — 05.04.2008 — прокурор Марыйского велаята.

05.04.2008 — 04.10.2011 — 1-й заместитель Генерального прокурора Туркменистана.

25.06.2010 — 28.08.2010 — исполняющий обязанности Генерального прокурора Туркменистана.

04.10.2011 — 31.08.2013 — Председатель Верховного суда Туркменистана.

31.08.2013 — 04.05.2017 — Генеральный прокурор Туркменистана.

4 мая 2017 года освобожден от должности «за серьезные недостатки в работе». Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 

 Медаль «Edermenlik»
 Медаль «Watana bolan söygüsi üçin» (20.10.2014)
 «Почетный работник органов прокуратуры Туркменистана» (22.06.2012)

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени 

 Имя: Аманмырат

Генеральные прокуроры Туркменистана
Персоналии по алфавиту